La Karate1 Premier League 2013 est la deuxième édition de la Karate1 Premier League, compétition mondiale de karaté établie cette année-là. Elle comporte dix étapes :

Championships

Liens externes 
 https://www.karaterec.com/en/contest.php?name=Karate+1
 https://www.wkf.net/karate1-istambul-2013.php
 https://www.wkf.net/karate1-hanau-2013.php
 https://www.wkf.net/karate1-salzburg-2013.php
 https://www.karaterec.com/en/contests/karate-1-premier-league-paris-2013/
 https://www.karaterec.com/en/contests/karate-1-premier-league-dordrecht-2013/
 https://www.karaterec.com/en/contests/karate-1-world-cup-thermana-lasko-2013/
 https://www.karaterec.com/en/contests/karate-1-premier-league-tyumen-2013/
 https://www.karaterec.com/en/contests/karate-1-premier-league-jakarta-2013/

Un open était prévu à Moscou entre ceux d'Athènes et Salzbourg mais a été annulé en cours de saison.